Karlsburg steht für folgende

Orte:

 deutscher Name der Stadt Alba Iulia in Siebenbürgen, Rumänien
 Karlsburg (Sievershütten), Ortsteil der Gemeinde Sievershütten, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Karlsburg (Strasburg), ein Ortsteil der Stadt Strasburg (Uckermark) im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Karlsburg (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Karlsburg (Winnemark), Ortsteil der Gemeinde Winnemark, Südschleswig, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Bauwerke:

 Burg Tepenec, ehemalige Burganlage in Tschechien
 Burgstall Karlsburg, ehemalige Burganlage bei Starnberg, Oberbayern
 Karlsburg (Bad Ems), Stadtschloss in Bad Ems, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Karlsburg (Burg), Burg in Karlstadt am Main, Unterfranken, Bayern
 Karlsburg (Langerwehe) bei Langerwehe, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Karlsburg (Schloss), Schloss in Karlsruhe-Durlach, Baden-Württemberg
 Schloss Karlsburg (Vorpommern), Schloss in Karlsburg, Vorpommern
 Pfalz Paderborn

Unternehmen:

 Karlsburg-Brauerei, ehemalige Brauerei in Bremerhaven

Siehe auch:
 Carlsburg
 Karlsborg (Begriffsklärung)
 Karlburg (Begriffsklärung)
 Fort Prinz Karl